Blaz4me — другий студійний альбом американського реп-гурту Natas, випущений 8 січня 1994 р. лейблом Reel Life Productions. У 2000 лейбл Overcore Records перевидав реліз. Його дистриб'ютор: TVT Records.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Natas